Чепелевецкий — еврейская фамилия.

 Чепелевецкий, Самуил Исаакович — московский предприниматель, потомственный почётный гражданин Москвы.
 Чепелевецкий,  Моисей Львович — советский учёный, профессор кафедры аналитической химии Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам.

 Чепелевецкая, Гертруда Львовна — выдающийся исследователь народного декоративного искусства Средней Азии и Кавказа, руководитель отдела Советского Востока в Музее искусства народов Востока.